Världsmästerskapet i basket för herrar 1974 spelades i San Juan, Caguas och Ponce i Puerto Rico 3–14 juli 1974. Turneringen vanns av  Sovjetunionen före Jugoslavien och USA.

Preliminär omgång

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Placeringsmatcher (9–14)
Lag som spelade i samma grupp i den preliminära omgången har resultaten med sig mot lag som gått vidare. Dessa resultat är skrivna i kursiv stil.

Finalomgång
Puerto Rico var direktkvalificerad till finalomgången som värdnation, Jugoslavien var direkt kvalificerad till finalomgången som regerande världsmästare. 

Lag som spelade i samma grupp i den preliminära omgången har resultaten med sig mot lag som gått vidare. Dessa resultat är skrivna i kursiv stil.

Källor
Officiell hemsida

1974
Internationella baskettävlingar i Puerto Rico
1974 i Puerto Rico